Celek může být:
 Geomorfologický celek
 Geomorfologický podcelek
 Územní samosprávný celek
 Vyšší územní samosprávný celek

Externí odkazy